Mormântul lui Iosif (în ebraică: קבר יוסף în arabă  : قبر يوسف ) este un site de înmormântare la intrarea văii dintre munții Garizim și Ebal, Nord - Est a lui Iacob bine, la marginea orașului Nablus, în Cisiordania, lângă Tell Balata  (în), situl biblic al Sihemului .

Cartea lui Iosua îl identifică pe Sihem ca fiind locul de înmormântare al patriarhului biblic Iosif, fiul lui Iacov, și al celor doi fii ai lui Efraim și Manase .

Istoricul mormântului 

Unii specialiști cred că relatarea înmormântării sale în țara Canaanului este inspirată de cea a zeului egiptean Osiris. Alții cred că povestea înmormântării oaselor lui Dionisos la Delfi a dat naștere poveștii mormântului lui Iosif din Sihem. Legendele și folclorul au fost reprelucrate și, probabil, inserate în textul Bibliei între viii - lea și al vi - lea  secole î.Hr.. AD Majoritatea cercetătorilor își plasează compoziția în perioada persană de exil.

Pentru Schenke, tradiția înmormântării lui Iosif la Șichem poate fi înțeleasă doar ca o interpretare istorică secundară, israelită țesută în jurul unui altar mai vechi canaanit.

Istoria mormântului 
Mormântul lui Iosif a fost venerat de-a lungul veacurilor de către evrei, samariteni, creștini și musulmani  : „  Puține morminte de pe pământ comandă venerarea atâtea rase și oameni de crezuri diverse precum cea a lui Iosif. Samaritani și evrei, musulmani și creștini deopotrivă, îl venerează și îl onorează cu vizitele lor.  „ Documentele post-biblice de la începutul secolului al IV- lea al erei creștine sunt mormântul lui Iosif pe acest site. Clădirea actuală, o mică cameră dreptunghiulară care găzduiește un cenotaf datează din 1868 și nu dezvăluie niciun element mai vechi.

Cercetările moderne nu au stabilit dacă acest cenotafiu este mormântul menționat în Biblie, nici o sursă creștină sau evreiască nu menționează acest mormânt înainte de secolul  al v- lea, clădirea originală pretinzând că a fost construită de samariteni pentru care probabil a fost un loc sacru.

De mai multe ori în lunga sa istorie, mormântul lui Iosif a făcut obiectul unui conflict religios. Samaritenii și creștinii au luptat pentru acces la acesta la începutul perioadei bizantine, uneori violent. După ce Israelul a preluat Cisiordania în 1967, musulmanilor li s-a refuzat accesul, iar locul a devenit un loc de rugăciune evreiesc. Fricțiunile și conflictele iudeo-musulmane au devenit frecvente acolo. După semnarea Acordurilor de la Oslo, mormântul a rămas în custodia trupelor israeliene care interziceau musulmanilor să se roage acolo. În 2000, imediat după predarea Autorității Palestiniene, mormântul a fost jefuit și distrus într-o revoltă palestiniană. După reocuparea israeliană a orașului Nablus în timpul operațiunii Rampart din 2002, grupuri evreiești s-au întors uneori la el. În 2009-2010, clădirea a fost restaurată, a fost construită o nouă cupolă și evreii au început să vină și să se roage din nou acolo.

16 octombrie 2015, aproximativ 150 de palestinieni l-au incendiat provocând pagube mari clădirii: „Rapoartele inițiale indică faptul că s-au făcut pagube în zona de rugăciune a femeilor” . O tentativă de incendiu a avut loc deja în condiții similare pe7 iulie 2014.

Două zile mai târziu, în jur de 30 de studenți israelieni de la o școală religioasă evreiască au mers noaptea la mormânt, care se află într-o zonă aflată sub controlul Autorității Palestiniene, fără a informa armata israeliană. Când ajung, sunt atacați de palestinieni, unul dintre vehiculele lor este incendiat. Poliția palestiniană a sosit la fața locului a arestat cinci israelieni și i-a bătut pe câțiva înainte de a-i preda soldaților IDF care i-au arestat pentru încălcarea unui ordin militar, ceilalți nefiind prezenți la fața locului.

Note

 
Locuri ale Vechiului Testament